Miejscowości w Polsce:
 Szalejów Dolny
 Szalejów Górny